Wangaratta kan syfta på följande:

 Wangaratta (spel), ett svenskt sällskapsspel

Geografi

Australien 

 Wangaratta, stad, Victoria, 
 Rural City of Wangaratta, local government area, Victoria
 Wangaratta Airport, flygplats, Victoria

Robotskapade Australienförgreningar